Ксения Кнолл (; родилась 2 сентября 1992 года, Биль, Швейцария) — швейцарская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (9)

Победы (4) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (9)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (51)

Победы (31)

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Швейцарии